Эсмат Сусанне Гуинди (, род. 3 июня 1972) — датская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

В составе сборной Дании участница восьми шахматных олимпиад (1990, 1994, 1996, 2012, 2014, 2016, 2018 и 2022 гг.; в 1996 и 2018 гг. играла на 1-й доске, несколько раз играла на 2-й доске; в общей сложности сыграла 76 партий, из которых 34 выиграла, 25 проиграла, 17 закончила вничью), онлайн-олимпиады ФИДЕ 2020 г., командных чемпионатов Европы 1992 и 2015 гг.

Участница юниорского чемпионата мира 1992 г.

Участница чемпионатов мира по блицу и рапиду 2019 г.

В 1995 и 1999 гг. представляла Данию в зональных турнирах (в турнире 1999 г. заняла 2 место).

В период с 2000 по 2011 гг. не участвовала в соревнованиях высокого уровня.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Гуинди в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Гуинди на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Гуинди на сайте ФИДЕ
 Личная карточка Э. Гуинди на сайте Olimpbase

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам